Bahnrichter als Funktionsbezeichnung wird verwendet im:
 Sport: Bahnrichter (Sport)
 Eisenbahnbereich: Bahnrichter (Eisenbahn)